Adolf Wermuth (1855-1927), juriste et homme politique allemand
 Camille Georges Wermuth (1933-2015), pharmacien et chimiste français
 Cédric Wermuth (1986-), personnalité politique suisse
 Karl Georg Ludwig Wermuth (1804-1867), directeur de la police du royaume de Hanovre
 Thierry Wermuth (?-), acteur et directeur artistique de doublage français